Lásd még: szomszédság (egyértelműsítő lap)

 Környezet (rendszer)
 Környezet (természet)
 Környezet (matematika)